Год семьи и Союзом охраны птиц России — объявлен годом снегиря. В этом году прошли выборы третьего президента РФ.

Январь 
1 января срок службы в армии России по призыву сокращён до 12 месяцев и прекращается призыв офицеров запаса из числа выпускников вузов, окончивших военные кафедры до 2007 года включительно.

1 января количество субъектов Российской Федерации сократилось с 85 до 84 за счёт включения Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в состав Иркутской области (по итогам регионального референдума 2006 года).

17 января было подписано соглашение между Россией и Израилем о безвизовом сообщении между обеими странами.

Февраль 
16 февраля — городу Воронежу присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

19-20 февраля в Москве прошли переговоры представителей авиационных ведомств России и Грузии, на которых была достигнута договорённость о возобновлении прямого воздушного сообщения, прекращённого в 2006 году.

21 февраля в Москве состоялся саммит СНГ — прощальный для Владимира Путина в качестве президента. На саммит собрались президенты всех стран СНГ.

21 февраля Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили обсудил возможные последствия вступления Грузии в НАТО для российско-грузинских отношений.

Март 

1 марта — число субъектов России изменилось с 84 на 83 в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского авт. округа в Забайкальский край по итогам регионального референдума 2007 года.

2 марта — состоялись выборы третьего президента Российской Федерации, победителем которых стал Дмитрий Медведев.

3 марта — президент России Владимир Путин подписал указ № 295 «О статусе вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации».

4 марта — парламент самопровозглашённой Республики Южная Осетия направил обращение к Генеральному секретарю ООН, президенту России, Совету Федерации и Государственной думе России, главам государств и парламентов стран СНГ и Евросоюза с просьбой о признании независимости Республики Южная Осетия.

5 марта в московском международном аэропорту Шереметьево после реконструкции была открыта вторая взлётно-посадочная полоса.

5 марта — Чеченское отделение Союза журналистов России приняло Рамзана Кадырова в члены СЖР. 6 марта в связи с заявлениями многих известных журналистов о прекращении их членства в союзе генеральный секретарь СЖР Игорь Яковенко отменил это решение.

6 марта — Патриарх Московский и всея Руси Алексий II награждён премией «Россиянин года».

6 марта — Департамент информации и печати МИД РФ сообщил об отмене Россией введённых в 1996 году торгово-экономических, финансовых и транспортных санкций в отношении Абхазии. Россия предложила другим странам СНГ также выйти из режима ограничений в отношении Абхазии. Грузия назвала принятое решение провоцированием напряжённости в российско-грузинских отношениях.

7 марта — Народное собрание самопровозглашённой Республики Абхазия направило обращение Совету Федерации и Государственной думе России с предложением рассмотреть вопрос признания Абхазии как независимого, суверенного государства исходя из того, что «в связи с признанием независимости Косово многими государствами Запада геополитическая ситуация в значительной степени поменялась и сложились благоприятные предпосылки для признания государственной независимости Республики Абхазия». Аналогичное обращение направлено Генеральному секретарю ООН, главам государств и парламентов СНГ и стран мира.

8 марта — состоялся рабочий визит в Москву канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

19 марта — запуск в МГУ имени Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера «СКИФ МГУ».

Апрель 
15 апреля — на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин избран её председателем.

Май 
5 мая баскетбольный клуб «ЦСКА» (Москва) выигрывает Евролигу.

7 мая происходит инаугурация третьего президента России — Дмитрия Медведева.

14 мая Санкт-Петербургский «Зенит» выиграл Кубок УЕФА 2008.

18 мая сборная России побеждает в финальном матче чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008.

21 мая «День йода» в Санкт-Петербурге: в результате прокатившейся по городу волны слухов о якобы произошедшем на Ленинградской АЭС выбросе в атмосферу радиоактивных веществ в аптеках города оказывается раскупленным весь запас йодосодержащих препаратов.

24 мая звенигородская «Звезда» становится победителем в Лиге чемпионов ЕГФ.

24 мая Дима Билан побеждает в финале конкурса песни Евровидение 2008 — впервые в истории конкурса победа достаётся российскому исполнителю. Дмитрий Губерниев, комментировавший финал на российском телевидении совместно с Ольгой Шелест, в прямом эфире называет череду успехов России на международной арене «всероссийская пруха» — термин распространяется в блогосфере, обсуждается в СМИ, употребляется в интервью некоторыми ведущими бизнесменами, артистами и общественными деятелями.

Июнь 
26 июня — в полуфинальной игре на чемпионате Европы по футболу сборная России проигрывает сборной Испании со счётом 0:3, потеряв тем самым право выхода в финал и обеспечив себе третье место и бронзовую медаль. Игра состоялась в Вене на стадионе Эрнст Хаппель.

Июль 
25 июля — Арестован мэр Твери Олег Лебедев.

Август 
8 августа — в зоне южно-осетинского конфликта начались активные боевые действия; выведен из строя военный грузинский аэродром в Вазани.

12 августа — окончание боевых действий, разгром грузинской армии, победа федеральных войск.

26 августа — Президент России Д. А. Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Сентябрь 
25 сентября — в Москве состоялся чемпионат по рукопашному бою между США и Россией.

Октябрь 
30 октября — Президент России Д. А. Медведев отправил в отставку с поста Президента Ингушетии Мурата Зязикова.

Ноябрь 
5 ноября — Состоялось первое послание президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию. Президент предложил внести поправки к Конституции России и разместить в Калининградской области в качестве ответных мер ракеты «Искандер-М» в ответ на размещение американских радаров ПРО в Чехии и Польше.

Декабрь 
5 декабря — на 80 году жизни скоропостижно скончался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

18 декабря — Ксения Сухинова завоевала титул «Мисс Мира 2008» на 58-м международном конкурсе красоты в Йоханнесбурге.

31 декабря — Вступили в силу поправки к Конституции России.

См. также 
 2008 год
 2008 год в истории железнодорожного транспорта
 2008 год в истории метрополитена
 2008 год в кино
 2008 год в театре
 2008 год в литературе
 1999 год в России
 2005 год в России

Источники

Ссылки 
 Новейшая история России: 2006—2016